Тепатласко де Идалго има више значења:

 Општина Тепатласко де Идалго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепатласко де Идалго (Тепатласко де Идалго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику